Шестопса́лмие (от ,  — шесть и  — псалом; в богослужебных книгах — «Ексапсалмы») — в Православии важная часть утрени, состоящая из шести псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. В этих псалмах изображаются грозящие нам опасности и выражается надежда на милосердие Божие.

Шестопсалмие читается на каждой утрене, за исключением дней Светлой седмицы. Богослужебный устав перед началом чтения полагает исполнить Малое славословие во образ ночного пения ангелов вифлеемским пастухам и затем погасить все яркие светильники, чтобы внимание слушающих ничем не отвлекалось и удобнее было бы углубляться в смысл читаемого. По уставу, шестопсалмие должно читаться настоятелем церкви, игуменом монастыря, епископом и даже — патриархом, хотя в приходской практике Русской православной церкви оно совершается чтецом. После прочтения первых трёх псалмов и малого славословия из алтаря выходит священник, становится лицом к алтарю и при закрытых Царских вратах «тайно»  читает 12 особых утренних молитв.

При чтении шестопсалмия в храме гасят светильники, во-первых, чтобы возбудить более внимательное и сосредоточенное настроение, и, во-вторых, в напоминание о том мраке, который царил во время шествия вифлеемских пастырей на поклонение Богомладенцу. Кроме того, как поясняет Паисий Святогорец, шестопсалмие «символизирует Страшный Суд. Поэтому хорошо, если во время чтения шестопсалмия ум идёт на час Страшного Суда. Шестопсалмие занимает шесть-семь минут. После первой статьи мы даже не крестимся, потому что Христос придёт сейчас не для того, чтобы распяться, но явится [миру] как Судия». По Иерусалимскому Уставу, перед Шестопсалмием положено читать полностью Откровение Иоанна Богослова в день его памяти (на всенощном бдении, в т. н. Великие чтения).

Примечания

Литература 
 Шестопсалмие  на сайте веры"
 
 Скабалланович М. Шестопсалмие // Толковый Типикон: объяснительное изложение Типикона с историческим введением. — К.: Тип. Ун-та св. Владимира, 1910. — Вып. 1. — XIV, 494 с.; вып. 2. — 1913. — XIV, 336 с.; вып. 3. — 1915. — 78, II с.
 Афанасий (Сахаров), еп. О шестопсалмии // Журнал Московской Патриархии. — 1957. — № 1. — С. 28-29.
 Афанасий (Сахаров), свт. О шестопсалмии // Славы Божия ревнитель: Житие и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). — М., 2006. — С. 278—279.

Ссылки 

 Шестопсалмие
 О Шестопсалмии рассказывает священник Антоний Борисов

Псалтирь
Православное богослужение
Православные молитвы